Хосро́ Хейдари́ (; род. 14 сентября 1983, Тегеран, Иран) — иранский футболист, защитник. Выступал в сборной Ирана.

Карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2002 году выступлениями за клуб «Абумослем», в котором провел два сезона. В течение 2004—2005 годов защищал цвета команды «Пайкан».

Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «ПАС», к составу которого присоединился летом 2005 года. Сыграл за команду из Тегерана следующие два сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «ПАС», был основным игроком команды. В 2007 году, после расформирования тегеранского клуба, ещё один сезон провел во вновь созданном «ПАС Гамадан».

В 2008 году заключил контракт с клубом «Эстегляль», в составе которого провел следующие два года своей карьеры. Играя в составе «Эстегляль» также являлся игроком основном состава команды.

В течение 2010—2011 годов защищал цвета команды клуба «Сепахан», после чего вернулся в «Эстегляль».

Карьера в сборной 
В 2007 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Ирана. В составе сборной был участником Кубка Азии по футболу 2011 года в Катаре.

В 2014 году отправился в Бразилию вместе со сборной на чемпионат мира.

Статистика

Достижения

Командные 
 «Эстегляль»
 Чемпион Ирана: 2008/09, 2012/13
 Обладатель Кубка Ирана: 2011/12
 «Сепахан»
 Чемпион Ирана: 2009/10, 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Iran Pro League Stats

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Пайкан»
Игроки ФК ПАС Хамадан
Игроки ФК ПАС Тегеран
Игроки ФК «Абумослем»